Baumgarten steht für:

 Baumgarten (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 Baumgarten (bayerisches Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht
 Baumgarten (baltisches Adelsgeschlecht), estländisches Adelsgeschlecht

Baumgarten  ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Baumgarten (Warnow), Gemeinde im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Baumgarten (Burgenland), Gemeinde im Bezirk Mattersburg im Burgenland
 Baumgarten (Füssen), öffentlicher Park in Füssen, Bayern
 Baumgarten an der March (Niederösterreich), einer der wichtigsten Kreuzungspunkte von Gaspipelines in Europa
 Baumgarten bei Gnas, Gemeinde im Bezirk Feldbach in der Steiermark

Ortsteile in Deutschland:
 Baumgarten (Adlkofen), Ortsteil der Gemeinde Adlkofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Baumgarten (Ahlefeld-Bistensee), Ortsteil der Gemeinde Ahlefeld-Bistensee, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Baumgarten (Aislingen), Ortsteil der Gemeinde Aislingen, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Baumgarten (Albaching), Ortsteil der Gemeinde Albaching, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Baumgarten (Altfraunhofen), Ortsteil der Gemeinde Altfraunhofen, Landkreis Landshut, Bayern
 Baumgarten (Arnbruck), Ortsteil der Gemeinde Arnbruck, Landkreis Regen, Bayern
 Baumgarten (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Baumgarten (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach im Rottal, Landkreis Passau, Bayern
 Baumgarten (Birgland), Ortsteil der Gemeinde Birgland, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Baumgarten (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Baumgarten (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Baumgarten (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Baumgarten (Eichstedt), Ortsteil der Gemeinde Eichstedt, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Baumgarten (Eisenberg), Ortsteil der Gemeinde Eisenberg (Allgäu), Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Baumgarten (Freudenberg), Ortsteil der Gemeinde Freudenberg (Oberpfalz), Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Baumgarten (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Baumgarten (Gmund am Tegernsee), Ortsteil der Gemeinde Gmund am Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Baumgarten (Grabowhöfe), Ortsteil der Gemeinde Grabowhöfe, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Baumgarten (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting, Bayern
 Baumgarten (Holzkirchen), Ortsteil der Gemeinde Holzkirchen (Oberbayern), Landkreis Miesbach, Bayern
 Baumgarten (Horgenzell), Ortsteil der Gemeinde Horgenzell, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Baumgarten (Ingelfingen), Wüstung im Ortsteil Dörrenzimmern der Stadt Ingelfingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Baumgarten (Kirchenlamitz), Ortsteil der Stadt Kirchenlamitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Baumgarten (Kulmbach), Ortsteil der Großen Kreisstadt Kulmbach, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Baumgarten (Loiching), Ortsteil der Gemeinde Loiching, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Baumgarten (Michelfeld), Hof im zentralen Ortsteil der Gemeinde Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Baumgarten (Nandlstadt), Ortsteil der Gemeinde Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern
 Baumgarten (Oberneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberneukirchen (Oberbayern), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Baumgarten (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Baumgarten (Postmünster), Ortsteil der Gemeinde Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Baumgarten (Püchersreuth), Ortsteil der Gemeinde Püchersreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Baumgarten (Rattenberg), Ortsteil der Gemeinde Rattenberg (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Baumgarten (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang (Oberbayern), Landkreis Erding, Bayern
 Baumgarten (Schenkenberg), Ortsteil der Gemeinde Schenkenberg, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Baumgarten (Schleching), Ortsteil der Gemeinde Schleching, Landkreis Traunstein, Bayern
 Baumgarten (Schneizlreuth), Ortsteil der Gemeinde Schneizlreuth, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Baumgarten (Schwarzach), Ortsteil der Gemeinde Schwarzach (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Baumgarten (Sonnenberg), Ortsteil der Gemeinde Sonnenberg, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Baumgarten (Steinkirchen), Ortsteil der Gemeinde Steinkirchen (Oberbayern), Landkreis Erding, Bayern
 Baumgarten (Tettnang), Weiler der Stadt Tettnang, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Baumgarten (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Baumgarten (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Baumgarten (Übersee), Ortsteil der Gemeinde Übersee (Chiemgau), Landkreis Traunstein, Bayern
 Baumgarten (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting, Bayern
 Baumgarten (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Baumgarten (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern
 Baumgarten (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Baumgarten (Zeilarn), Ortsteil der Gemeinde Zeilarn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

Ortsteile in Österreich:
 Baumgarten (Gemeinde Eberstein), Ortschaft von Eberstein (Kärnten), Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Baumgarten am Wagram, Katastralgemeinde von Großweikersdorf, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Baumgarten am Tullnerfeld, Katastralgemeinde von Judenau-Baumgarten, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Baumgarten bei Kasten, Katastralgemeinde von Kasten bei Böheimkirchen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Kilb), Weiler in der Ortschaft Wötzling, Marktgemeinde Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Markt Piesting), Weiler in der Ortschaft Dreistetten, Gemeinde Markt Piesting, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Mautern), Ortschaft von Mautern an der Donau im Bezirk Krems, Niederösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Ober-Grafendorf), Katastralgemeinde von Ober-Grafendorf, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Pyhra), Ortschaft von Pyhra, Bezirk Sankt Pölten Land, Niederösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Sitzenberg-Reidling), Katastralgemeinde von Sitzenberg-Reidling, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Trattenbach), Ortsteil von Trattenbach, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Wolfsbach), Ortsteil von Wolfsbach, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Baumgarten an der March, Katastralgemeinde von Weiden an der March, Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Allerheiligen), Ortschaft von Allerheiligen im Mühlkreis, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Aspach), Ortschaft von Aspach (Oberösterreich), Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Gilgenberg), Ortschaft von Gilgenberg am Weilhart, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Gschwandt), Ortsteil von Gschwandt, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Gurten), Ortschaft von Gurten (Oberösterreich), Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Haibach), Ortschaft von Haibach im Mühlkreis, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Innerschwand), Ortsteil von Innerschwand, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Kallham), Ortschaft von Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinden Lambrechten, Taiskirchen), Ortschaft von Lambrechten und Taiskirchen im Innkreis, Bezirk Ried, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Munderfing), Ortschaft von Munderfing, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Naarn), Ortschaft von Naarn im Machlande, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Neuhofen), Ortschaft von Neuhofen im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft von Neukirchen am Walde, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Neumarkt), Ortschaft von Neumarkt im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Perwang), Ortschaft von Perwang am Grabensee, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Prambachkirchen), Ortschaft von Prambachkirchen, Bezirk Eferding, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Schalchen), Ortschaft von Schalchen (Oberösterreich), Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Scharnstein), Ort bei Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde St. Lorenz), Ortsteil von St. Lorenz, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Taufkirchen), Ortschaft von Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Tollet), Ortsteil von Tollet, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Waldzell), Ortschaft von Waldzell im Bezirk Ried, Innkreis, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Windhaag), Ortsteil von Windhaag bei Perg, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Baumgarten (Gemeinde Schleedorf), Ortsteil von Schleedorf, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Baumgarten (Gemeinde Pinggau), Katastralgemeinde von Pinggau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Baumgarten (Gemeinde Sankt Ruprecht), Ortsteil von Sankt Ruprecht an der Raab, Bezirk Weiz, Steiermark
 Baumgarten (Wien), Teil des 14. Gemeindebezirks Penzing, Wien

in Polen:
 Baumgarten, Kreis Falkenberg, Oberschlesien, seit 1945: Sady (Niemodlin), Powiat Opolski, Woiwodschaft Oppeln
 Baumgarten, Kreis Frankenstein, Niederschlesien, seit 1945: Braszowice, Powiat Ząbkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Baumgarten, Kreis Kreuzburg, Oberschlesien, seit 1945: Paruszowice, Powiat Kluczborki, Woiwodschaft Oppeln
 Baumgarten, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Ogródki, Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Baumgarten, Kreis Teschen, Oberschlesien, seit 1945: Dębowiec (Powiat Cieszyński), Powiat Cieszyński, Woiwodschaft Schlesien

in Rumänien:
 Bungard (Bistriţa-Năsăud), ein Ort in Siebenbürgen, Rumänien
 Bungard (Sibiu), ein Ort in Siebenbürgen, Rumänien
 Livada (Arad), ein Ort im Banat, Rumänien

historisch:
 Herrschaft Baumgarten, im heutigen Landkreis Dillingen an der Donau
 Baumgarten (Herrschaft), Grundherrschaft im Erzherzogtum Österreich unter der Enns

Bauwerke:
 Baumgarten-Bau, der Dienstsitz des deutschen Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe
 Kloster Baumgarten (Bongart), ehemaliges Zisterzienserkloster im Elsass
 Ansitz Baumgarten (Auer), Ansitz in Auer (Südtirol) 
 Schloss Baumgarten 
 Haus zum Baumgarten, Baudenkmal in Lindau (Bodensee)

Siehe auch:
 Baumgart
 Baumgarte
 Baumgartenberg (Begriffsklärung)
 Baumgarth
 Baumgartner
 Baumgärtner
 Paumgarten
 Paumgartten
 Baumgarting
 Baumgartsau
 Herrnbaumgarten
 Oberbaumgarten
 Petersbaumgarten
 Unterbaumgarten
 Windisch Baumgarten